

Persone
 Brian McNamara (1960) – attore statunitense
 Fabio McNamara o Fanny McNamara,  alias di Fabio de Miguel (1957) – artista, attore e musicista spagnolo
 Gerry McNamara (1983) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jackie McNamara (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo difensore
 Julianne McNamara (1965) – ex ginnasta statunitense
 Katherine McNamara (1995) – attrice statunitense
 Kevin McNamara (1926-1987) – arcivescovo cattolico irlandese
 Maggie McNamara, all'anagrafe Marguerite McNamara (1928-1978) – attrice cinematografica statunitense
 Mark McNamara (1959-2020) – ex cestista statunitense
 Mike McNamara (1949) – allenatore ed ex giocatore di hockey su ghiaccio canadese naturalizzato statunitense
 Peter McNamara (1955-2019) – ex tennista australiano
 Richard McNamara, all'anagrafe Richard Collins McNamara (1915-1998) – attore e doppiatore statunitense
 Robert McNamara (1916-2009) – dirigente d'azienda, politico e banchiere statunitense
 Sean McNamara (1962) – regista, attore, sceneggiatore, produttore televisivo cinematografico statunitense
 Shelley McNamara (1952) – architetto irlandese
 Thomas McNamara, conosciuto come Tommy (1991) – calciatore statunitense, di ruolo centrocampista
 Tony McNamara (1967) – sceneggiatore e regista australiano
 William McNamara (1965) – attore statunitense

Personaggi immaginari
 Julia McNamara – personaggio della serie televisiva Nip/Tuck, interpretato da Joely Richardson
 Sean McNamara – personaggio della serie televisiva Nip/Tuck, interpretato da Dylan Walsh

Altro
 Isola McNamara – isola al largo della costa di Eights, nella Terra di Ellsworth, in Antartide
 Linea McNamara, in inglese McNamara Line – nella guerra del Vietnam, nome non ufficiale di una serie di progetti di barriera minata difensiva